Госпиталь Святой Марии () — государственный госпиталь, одно из королевских медицинских учреждений Великобритании. Последние 40 лет представители королевской династии рожают в частном крыле госпиталя Святой Марии, расположенному в районе Паддингтон, в Лондоне, а палаты похожи на номера в пятизвёздочных отелях.

История 
Госпиталь был открыт в 1845 году.

В 1874 году английский химик Алдер Райт, работавший в медицинской школе при госпитале, синтезировал героин.

В 1928 году британский бактериолог Александр Флеминг, работая в одной из лабораторий больницы, получил пенициллин.

10 ноября 1937 года королева Елизавета открыла новый корпус госпиталя — Lindo Wing, предназначенный для частных пациентов. Впоследствии он был назван в честь бизнесмена Фрэнка Чарльза Линдо, который в 1938 году пожертвовал 111 500 фунтов стерлингов на развитие больницы.

Деятельность 
Госпиталь является ведущим по оказанию скорой помощи на северо-западе Лондона.

Госпиталь Святой Марии — один из четырёх основных центров травматологии Лондона.

Музей 
В одном из корпусов госпиталя работает .

Известные сотрудники 
 Александр Флеминг
 Чарльз Ромли Элдер Райт
 Август Дезире

Родившиеся в госпитале 

 1977 — Филлипс, Питер Марк Эндрю
 1982 — Уильям, герцог Кембриджский
 1983 — Феодора, принцесса Греции и Дании
 1984 — Гарри, герцог Сассекский
 1986 — Филипп, принц Греции и Дании
 2013 — Джордж Уэльский
 2015 — Шарлотта Уэльская
 2018 — Луи Уэльский

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Special events commemorate ten years of the Faculty of Medicine

Госпитали Великобритании
Здания и сооружения Лондона
Здания и сооружения, построенные в 1845 году